Юшков (Юшкова) — русская фамилия. Известные носители:

Юшков 
 Юшков, Адриан Степанович (1816—1849) — штаб-лекарь, автор ряда трудов по медицине.
 Юшков, Александр Иванович (1773—1859) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Юшков, Алексей Анатольевич (1967—1996) — советский и российский футболист.
 Юшков, Борис Германович (род. 1947) — советский и российский патофизиолог, член-корреспондент РАН (2016).
 Юшков, Василий Алексеевич (1677—1726) — комнатный стольник и фаворит царицы Прасковьи Фёдоровны.
 Юшков, Владимир Иванович (епископ Серафим; 1864—1952) — епископ Русской православной церкви.
 Юшков, Геннадий Анатольевич (1932—2009) — советский писатель.
 
 Юшков, Леонид Павлович (1890—1970) — советский экономист.
 Юшков, Максим Михайлович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Юшков, Михаил Афанасьевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Юшков, Павел Анатольевич (род. 1979) — российский футболист.
 Юшков, Семён Петрович (1821 — после 1860) — русский художник.
 Юшков, Серафим Владимирович (1888—1952) — историк государства и права.
 Юшков, Сергей Геннадьевич (род. 1962) — начальник разведки отряда специального назначения «Русь» МВД РФ, Герой Российской Федерации.
 Юшков, Фёдор Осипович (1819—1876) — русский адмирал; участник покорения Кавказа и Крымской войны.
 Юшков, Фирс Григорьевич — адъюнкт гражданского права и педагог.
 Юшков, Юрий Владимирович (1921—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Юшков, Юрий Георгиевич — доктор технических наук, профессор.

Юшкова

См. также 
 
 
 
 Дом Юшкова

Примечания